Милослав Горжава (; ) — чехословацкий и чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира 1985 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года. В настоящее время — главный тренер клуба чешской Экстралиги «Спарта Прага».

Биография

Игровая карьера

Клубная 
Милослав Горжава начал свою карьеру в родном клубе «Польди Кладно». С 1976 года играл в юниорской команде, через два года дебютировал в чемпионате Чехословакии за основную команду. В 1980 году стал чемпионом Чехословакии. В 1983 году на два года перешёл в армейскую команду «Дукла Йиглава». С ней он дважды выигрывал золотые медали чемпионата Чехословакии. В 1985 году вернулся в «Кладно», где провёл следующие 4 сезона. В конце сезона 1988/89 перебрался за океан, в клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором провёл неполных 3 сезона. В 1994 году вернулся в Европу, подписав контракт с клубом «МОДО». Годы, проведённые в шведской лиге получились удачными для Горжавы. Он стал самым результативным защитником лиги в 1993 году, а через год помог клубу выйти в финал чемпионата Швеции. Перед началом сезона 1994/95 Горжава вернулся на родину, перейдя в клуб чешской Экстралиги «Славия Прага», в котором провёл следующие 3 сезона. Завершил игровую карьеру в «Литвинове», после окончания сезона 1999/2000.

Сборная 
Всего провёл за сборную Чехословакии 217 игр, забил 28 голов. За чешскую сборную сыграл 20 игр. Был многократным призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира. Самым главным успехом в карьере стала золотая медаль чемпионата мира 1985 года, проходившего в Чехословакии.

Тренерская карьера 
Тренировал клубы: «Зноймо» (2002-03, 2005-07), «Карловы-Вары» (2003-04), «Млада Болеслав» (2004-05), «Пльзень» (2007-08), «Слован Усти-над-Лабем» (2008-09), «МОДО» (2009-10), «Спарта Прага» (2010-11), «Литвинов» (2013-15, ассистент), «Вольфсбург Гриззлис» (2016, ассистент), «Рытиржи Кладно» (2016-18), «Млада Болеслав» (2018-19), с 1 февраля 2020 года занимает должность главного тренера пражской «Спарты».

Достижения

Игровая карьера

Клубные 

 Чемпион Чехословакии 1980, 1984 и 1985
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1982 и чемпионата Швеции 1994
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1981

Сборная 

 Чемпион мира 1985
 Чемпион Европы среди юниоров 1979
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 и чемпионата мира 1982
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 и чемпионатов мира 1981, 1987, 1993

Личные достижения 

 Лучший защитник молодёжного чемпионата мира 1981
 Лучший бомбардир среди защитников шведской лиги 1993 (33 очка) и чешской Экстралиги 1996 (39 очков)

Тренерская карьера 

 Чемпион Чехии 2015 (ассистент главного тренера ХК «Литвинов»)
 Бронзовый призер чемпионата Чехии 2006 (главный тренер ХК «Знойемшти Орли»)

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
У Милослава Горжавы двое сыновей: Милослав (27.10.1982 г.р.) и Петр (22.07.1985 г.р.). Оба хоккеисты.

Старший сын Милослав — нападающий немецкого клуба «Ландсхут», чемпион Швеции 2007 и чемпион Чехии 2015. Младший Петр — защитник, играет за «Кладно» в первой чешской лиге.

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК МОДО
Хоккейные тренеры Чехии
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»